

Geografia 
 Bata – città costiera della Guinea Equatoriale
 Bata – comune rurale della Romania
 Bata – comune dell'Ungheria

Persone 
 Augustin Bata – sportivo francese
 Mario Batà – partigiano italiano
 Tomáš Baťa – imprenditore ceco
 Jan Antonín Baťa – imprenditore ceco, fratello minore del precedente
 Tomáš Jan Baťa – imprenditore ceco-canadese, figlio di Tomáš Baťa
 Bata – pseudonimo di Agustín Sauto Arana

Altro 
 Bata – personaggio mitologico egizio
 Batá – strumento musicale
 Bata – azienda del settore delle calzature
 4318 Baťa – asteroide della fascia principale

Altri progetti